Bo Gustavsson i olika varianter kan avse:
Bosse Gustafson (1924–1984), grafiker, författare och debattör.
Bo Gustafsson (ekonomhistoriker) (1931–2000), professor i ekonomisk historia, vänsterpolitiker
Bo Gustafson (född 1935), arkitekt
Bo Gustavsson (författare) (född 1946), författare, översättare och kritiker
Bo Gustafsson (född 1954), friidrottare